Haploskupina K může znamenat:

 Haploskupina K (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina K (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA